Hans-Ulrich Rudel – aviatore tedesco
 Jaufré Rudel – poeta e trovatore francese 
 Julius Rudel – direttore d'orchestra statunitense